Acarocybellina är ett släkte av svampar. Acarocybellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acarocybellina